Al-Merreikh SC (Omdurman) - Soedanese voetbalclub
 Al-Merrikh Stadion - stadion van bovenstaande club
 Al-Merreikh SC (Al-Fasher) - Soedanese voetbalclub
 Al Merreikh FC (Juba) - Zuid-Soedanese voetbalclub
 Al-Merreikh Al-Thagher - Soedanese voetbalclub
 Al Merreikh SC (Egypte) - Egyptische Soedanese voetbalclub